

Comida y bebida
Café irlandés, whisky  irlandés, tres cubos de azúcar , café negro y dos centímetros de nata.

Cultura
Anglo-Irlandés
Idioma irlandés antiguo
Idioma irlandés medio, lengua hablada entre el siglo X y el XII.
Idioma irlandés o gaélico irlandés moderno (gaeilge).
Irlandés estadounidense
Pueblo irlandés, grupo étnico.

Política
Acuerdo anglo-irlandés
Consejo Ejecutivo del Estado Libre Irlandés
Ejército Republicano Irlandés Provisional
Estado Libre Irlandés, Saorstát Éireann
Nacionalismo irlandés
Partido Conservador Irlandés
Partido Parlamentario Irlandés, Irish Party
Partido Republicano Socialista Irlandés
Republicanismo irlandés,
Tratado anglo-irlandés entre el Gobierno británico y la República irlandesa.

Personas
Michael Collins (líder irlandés)

Grupos armados
Cuerpo Aéreo Irlandés
Ejército Ciudadano Irlandés, grupo armado republicano.
Ejército Irlandés de Liberación Nacional
Ejército Republicano Irlandés Auténtico IRA Auténtico.
Ejército Republicano Irlandés de la Continuidad IRA de la Continuidad.
Ejército Republicano Irlandés Oficial IRA Oficial.
Organización por la Liberación del Pueblo Irlandés fue un grupo terrorista.

Además
Wikipedia en irlandés o gaélico irlandés.
Aventuras de un niño irlandés, novela.